Die Spielzeit 1998/99 war die 61. reguläre Spielzeit der Nationalliga A. Im Playoff-Final wurde der HC Lugano gegen den HC Ambrì-Piotta Schweizer Meister, während Fribourg-Gottéron in den Play-outs direkt den Ligaerhalt erreichte. Der Verlierer der Play-outs, der SC Langnau, gewann die Ligaqualifikation gegen den Meister der NLB, den EHC Chur, und verblieb damit in der NLA.

Modus 
Gespielt wurden von den zehn Teams zwei Doppelrunden zu je 18 Spielen. Danach folgte eine Einfachrunde (neun Spiele) und die die besten acht Mannschaften ermittelten den Schweizer Meister im Playoff-Stil. Viertelfinals, Halbfinals und der Final wurden jeweils nach dem Modus Best of Seven gespielt.

Die letzten zwei Mannschaften ermittelten in den Play-Outs (im Modus Best of Seven) die Mannschaft, die gegen den Meister der Nationalliga B um den Klassenerhalt spielen musste.

Vorrunde

Tabelle

Topscorer

Playoffs

Playoff-Baum

Viertelfinal

Halbfinal

Final

Playouts

Liga-Qualifikation 

Der SC Langnau verblieb dank dem Sieg in der Liga-Qualifikation in der NLA.

Weblinks 
 Details zur Saison 1998/99

1998
Eishockeysaison 1998/99